Hartelbach steht für:

 Hartelbach (Drauchenbach), rechter Zufluss des Drauchenbachs bei Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hartelbach (Bad Ditzenbach), Naturdenkmal in Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Hartbach